Омикрон Северной Короны (, Omi CrB) — звезда, которая находится в созвездии Северная Корона на расстоянии около 273 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
ο Северной Короны — звезда 5,51 видимой звёздной величины. Она представляет собой оранжевый гигант — светило намного крупнее и ярче, чем наше Солнце. Масса и радиус звезды составляет 2,13 и 10,5 солнечных соответственно. Температура её поверхности значительно меньше, чем у Солнца: приблизительно 4749 кельвинов. Светимость звезды превышает солнечную в 51,2 раза.

Планетная система 
В 2012 году группой японских астрономов под руководством Сато (Bun'ei Sato) из обсерватории Окаяма было объявлено об открытии планеты Омикрон Северной Короны b в системе. Это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер в полтора раза. Планета обращается на расстоянии 0,83 а.е. от родительской звезды, совершая полный оборот за 187 суток. Открытие планеты было совершено методом доплеровской спектроскопии.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Северной Короны

Ссылки 
 ο Северной Короны в энциклопедии экстрасолнечных планет
 ο Северной Короны на сайте Планетные системы 

Планетные системы